

Patronyme 
  (1887-1952), poétesse russo-américaine de langue yiddish
 
  (1909-1996), juriste américaine 
  (né en 1949), guitariste de blues américain
  (né en 1941), avocat américain
 , dramaturge et compositrice américaine
 , homme politique et philanthrope américano-israélien
 François Margolin (né en 1955), réalisateur de cinéma et scénariste français
 Jamie Margolin (née en 2001), militante américaine 
 Janet Margolin (1943-1993), actrice américaine.
 Jean-Claude Margolin (1923-2013), philosophe français.
 Jean-Louis Margolin (né en 1952), historien français.
 , réalisateur de télévision américain
 Julius Margolin (1900-1971), écrivain et philosophe biélorusse
 , écrivain américain
 Phillip M. Margolin (né en 1944), auteur américain de roman policier
 , sculpteur américain
 Stacy Margolin (née en 1959), joueuse de tennis américaine
 Stuart Margolin (1940-2022),  acteur et scénariste américain
 Veniamin Margoline (1922-2009), musicien russe

Voir aussi

Homonymie de patronyme